La Coppa di Turchia 2009-2010, o TeknoSA Türkiye Kupası per ragioni di sponsorizzazione, è la 25ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le sedici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 2009-2010.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Tabellone

Finale

Note

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 2009-2010
Coppa del Presidente 2009

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile